Telen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Telen Glacier, glaciär, 
 Telen (kulle i Antarktis),

Argentina 

 Telén, ort, La Pampa, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar